CI sono due studiosi ugonotti noti come François du Jon, ma anche come Franciscus Junius, Franz Junius or Francesco Giunio:
François du Jon (il vecchio) (1545-1602), teologo e studioso di ebraico
François du Jon (il giovane) (1591-1677), teologo, teorico dell'arte e filologo germanico, figlio del precedente